Топонимы
 Рёр (Рур) — река в Бельгии, Германии и Нидерландах, правый приток Мааса.
 Рёр — река в Германии, приток Рура.

Персоналии
 Рёр, Гуго — немецкий дирижёр и композитор.
 Рёр, Гунилла (, род. 1959) — шведская актриса и театральный режиссёр.
 Рёр, Иоганн Фридрих (1777—1848) — немецкий пастор, один из главных представителей рационализма в Германии.

Примечания